Га́рриет Са́зерленд-Ле́весон-Го́уэр, герцоги́ня Сазерледская (; 21 мая 1806 — 27 октября 1868) — британская аристократка, близкая подруга королевы Виктории; четырежды становилась  королевы.

Биография 
Гарриет родилась 21 мая 1806 года в Лондоне, став пятым ребёнком и третьей дочерью в семье Джорджа Говарда, 6-го графа Карлайла и леди Джорджианы Кавендиш, дочери знаменитой Джорджианы, герцогини Девонширской.

28 мая 1823 года вышла замуж за своего двоюродного брата Джорджа Сазерленд-Левесон-Гоуэра. Он был членом парламента, а в 1833 году унаследовал от отца титул герцога Сазерленда. Семья была очень богатой. Разница в возрасте между супругами составляла двадцать лет, но несмотря на это их брак оказался счастливым и плодовитым: всего Гарриет родила четверых сыновей и семерых дочерей.

Герцогиня Сазерленд вела активную публичную жизнь, была подругой королевы Виктории, уделяла большое внимание благотворительности. Её дом Стаффорд-хаус стал центром, где собирались представители знати, артисты и художники. В 1853 году в её доме было оформлено письмо «От любящих и крещёных женщин Великобритании и Ирландии своим сёстрам, женщинам Соединенных Штатов», призывающее американцев отказаться от рабства, которое не признавало браков между рабами и не давало им разрешение на получение образования. Была дружна с американской писательницей и борцом против рабства Гарриет Бичер-Стоу. Столь ярая позиция относительно рабства привлекала внимание и однажды даже подверглась критике со стороны Карла Маркса из-за действий её свекрови, которая была связана с депортацией шотландских горцев.

Правительница гардеробной и дальнейшая жизнь 
Гарриет четыре раза назначалась королевой Викторией в качестве хозяйки её гардеробной в 1837—1841, 1846—1852, 1853—1858 и 1859—1861 годах. В 1839 году из-за отказа королевы расставаться со своими фрейлинами, которые были супругами пэров от партии вигов, произошёл , в результате которого Роберт Пиль отказался от поста премьер-министра. В 1861 году супруг королевы принц Альберт скончался от тифа. В первые дни вдовства Виктория много времени проводила с герцогиней.

В 1861 году герцогиня овдовела. Последним публичным появлением Гарриет стала свадьба принца Уэльского Эдуарда и Александры Датской в 1863 году. После этого она перенесла тяжёлую болезнь, от которой так до конца и не оправилась. В 1864 году встречалась с Джузеппе Гарибальди в Чизик-хаусе во время его визита в Лондон. Гарриет была в восхищении от него. Скончалась герцогиня Сазерлендская 27 октября 1868 года в своей лондонской резиденции  в возрасте 62 лет. Похоронена в мавзолее герцогов Сазерлендских в Трентаме. Уильям Гладстон, премьер-министр Великобритании, был одним из тех, кто нес гроб на её похоронах. Из писем герцогини к своему сыну  стало известно, что она интересовалась архитектурой и озеленением, обладала чувством юмора и была ласкова по отношению к своим детям.

В фильме «Молодая Виктория» 2009 года роль Гарриет исполнила актриса . Осенью 2016 года вышел сериал «Виктория», где герцогиню Сазерледскую сыграла Маргарет Клуни.

Дети 
В браке с Джорджем Сазерленд-Левесон-Гоуэром Гарритет родила одиннадцать детей:

 Елизавета Джорджиана (1824—1878) — правительница гардеробной королевы Виктории в 1868—1870 годах. Елизавета была замужем за Джорджем Кэмпбеллом, 8-м герцогом Аргайлом, от которого родила двенадцать детей. Старший сын Елизаветы, Джон, был женат на дочери королевы Виктории Луизе.
 Эвелин (1825—1869) — была замужем за шотландским политиком и землевладельцем , от которого родила пятерых дочерей и сына.
 Каролина (1827—1887) — была замужем за ирландским политиком Чарльзом Фитцджеральдом, 4-м герцогом Лейнстером, от которого родила семерых дочерей и восьмерых сыновей.
  (1828—1892) — 3-й герцог Сазерленд. Джордж был дважды женат: первый раз на , в браке с которой родилось две дочери и трое сыновей; после смерти Анны Джордж женился на вдове Мэри Каролайн Блэр, детей не было.
 Бланш Джулия (1830—1832) — умерла в детстве.
 Фредерик Джордж (1832—1854) — женат не был, детей не имел;
 Констанция Гертруда (1834—1880) — была замужем за  Хью Гровенором, 1-м герцогом Вестминстерским, от которого родила трёх дочерей и пять сыновей.
 Виктория (1838—1839) — умерла в детстве.
 Альберт (1843—1874) — был женат на Грейс Эбди, в браке с которой родилось несколько детей.
  (1845—1916) — политик, писатель и скульптор. Женат не был, детей не имел.
 Александрина (1848—1849) — умерла в детстве.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Говарды
Правительницы гардеробной королевы Виктории